Dobrowsky ist der Name von:
 Josef Dobrovský (auch Joseph Dobrowsky; 1753–1829), tschechischer Philologe und Slawist, gilt als Begründer der modernen tschechischen Schriftsprache
 Josef Dobrowsky (1889–1964), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Dobrovský
 Dombrowsky